Aleksandr Volkov är namnet på flera personer:
 Alexandre Volkoff, rysk-fransk filmregissör, manusförfattare och skådespelare.
 Aleksandr Volkov, sovjetisk kosmonaut.
 Aleksandr Volkov, sovjetisk basketspelare.
 Aleksandr Volkov, rysk tennisspelare.
 Aleksandr Volkov,rysk volleybollspelare
 Aleksandr Volkov, rysk MMA-utövare.
 Aleksandr Volkov, rysk ishockeyspelare.